Живописец может означать:
 Живописец — художник, занимающийся живописью.
 Живописец — созвездие южного полушария неба.
 «Живописец» — еженедельный сатирический журнал, издававшийся Н. И. Новиковым в Санкт-Петербурге с апреля 1772 по июнь 1773 года.
 «Живописец» — журнал, издавался в Санкт-Петербурге с 1903 года по 19?? год.

Примечания